Marinje Zemlje (Marine Zemlje) je malo mjesto na otoku Visu udaljeno od samog grada Visa 15-ak minuta automobilom. 

U mjestu se nalaze brojni vinogradi. Prema popisu stanovnika iz 2001., naselje ima 35 stanovnika.

Stanovništvo 

 Naselja u Splitsko-dalmatinskoj županiji
 Vis